Дуглас, Джон
 Дуглас, Джон (1830—1911) — английский архитектор.
 Дуглас, Джон (1882—1930) — британский боксёр и игрок в крикет, олимпийский чемпион 1908 года.
 Дуглас, Джон Артур (1802—1879) — английский дипломат, лорд Блумфилд.
 Дуглас, Джон Шолто (1844—1900) — девятый маркиз Куинсберри.
 Дуглас, Джон Эдвард (род. 1945) — американский криминалист и криминолог, деятель правоохранительных органов.